

Aziende 
 RKK Energija – azienda del settore aerospaziale russa
 Rooms-Katholiek Kerkgenootschap – azienda televisiva olandese

Altro 
 Reichskulturkammer – agenzia governativa della Germania nazista
 Risshō Kōsei Kai – associazione laica buddhista giapponese
 Runda Kumpulan Kecil – gruppo militante islamico